Примера А Уругвая по футболу 1927 года — очередной сезон лиги. Турнир проводился по двухкруговой системе в 38 туров. Все клубы из Монтевидео. Клубы, занявшие пять последних мест, выбыли из лиги.

Таблица

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF

1927
1927 год в футболе
1920-е годы в Уругвае